Tovuz kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Tovuzçay, vattendrag, 
 Tovuz (distriktshuvudort), 
 Tovuz Rayonu, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar